Plaats in Indonesië
 Bancar (Bungkal), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Bancar (Purbalingga), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java